Leybourne steht für:

 Leybourne (Kent), eine Ortschaft in Kent

Leybourne ist der Familienname folgender Personen:

 Juliana Leybourne, englische Adelige
 Roger of Leybourne († vor 1251), englischer Ritter
 Roger of Leybourne (~1215–~1271), englischer Ritter
 William de Leyburn, 1. Baron Leyburn († 1310), englischer Adliger und Admiral